Hallongrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hallongrund (vid Panike, Korsholm), 
 Hallongrund (vid Köklot, Korsholm), 
 Hallongrund, del av Inre Torgrund, Vasa, Österbotten, 
 Hallongrund (vid Käldö, Nagu), 
 Hallongrund (vid Högsar, Nagu),

Se även
Hallongrundet
Hallongrynnan
Smultrongrund

Robotskapade Finlandförgreningar